Sousloví Já, robot může mít více významů:
 Já, robot (kniha) – sbírka povídek amerického spisovatele a biochemika Isaaca Asimova
 Já, robot (film) – film z roku 2004
 Já, robot (Simpsonovi) – epizoda z kresleného seriálu Simpsonovi